al-Maafiri () ist der Name von:

 Abū l-Chattāb al-Maʿāfirī († 761), Imam der Ibaditen im Maghreb
 Ibn al-ʿArabī al-Maʿāfirī (1076–1148), islamischer Theologe und Rechtsgelehrter
 Abū l-Hasan al-Qābisī al-Maʿāfirī (936–1012), islamischer Theologe und Pädagoge